Ohr est le mot en allemand signifiant oreille.
 Hitradio Ohr, une station de radio allemande régionale du Bade-Wurtemberg.

 Martine Ohr (née en 1964), joueuse de hockey sur gazon néerlandaise.

Ohr (la lumière) est un concept de la Kabbale.
 la Yechiva Ohr Somayach (Yechiva de la Joyeuse Lumière) est une yechiva fondée en 1974 à Jérusalem.

OHR est un sigle en anglais :
 Office of the High Representative, le Bureau du haut représentant en Bosnie-Herzégovine (BHR), une institution créée par les accords de Dayton de 1995.